Jeanne de Montbéliard est le nom de deux personnalités :
 Jeanne de Montbéliard († 1349), fille de Renaud de Bourgogne et de Guillemette de Neufchâtel. Elle épousa successivement :
 en 1299, Ulrich III de Ferrette, comte de Ferrette de qui elle eut deux filles : Jeannette (qui épousa Albert II d'Autriche) et Ursule.
 Rodolphe-Hesso de Bade-Bade, margrave de Bade de qui elle eut deux autres filles : Marguerite et Adélaïde. 
 en 1336 Guillaume, comte de Katzenelnbogen de qui elle n'eut pas d'autre enfant.
 Jeanne de Montbéliard (née vers 1400), fille de Henri de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, épouse de Louis II de Chalon-Arlay.

Montbeliard, Jeanne de
Homonymie dynastique

en:Jeanne de Montbéliard